Lattre oder Lattré ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur von Lattré (1833–1908), preußischer General der Infanterie und Direktor der Kriegsakademie
 Jean de Lattre de Tassigny (1889–1952), französischer General 

Siehe auch:
 Caserne de Lattre-de-Tassigny
 Latre
 Delattre